Fluitconcert nr. 1 (Holmboe) 
 Fluitconcert nr. 1 (Mozart)
 Fluitconcert nr. 1 (Tómasson)
 Fluitconcert nr. 1 (Weinberg)
 Fluitconcert (Aho) (nog ongenummed)